Калпо́кас () — фамилия.

Известные носители 
 Калпокас, Владисловас (1924—1994) — литовский зоотехник, доктор биомедицинских наук. 
 Калпокас, Дональд (1943—2019) — политик и дипломат Вануату. 
 Калпокас, Пятрас (1880—1945) — литовский художник и педагог. 
 Калпокас, Римтас (1908—1999) — литовский живописец и график, сын Пятраса Калпокаса.